Cheile Tătarului sunt denumiri geografice din România care se pot referi la:
Cheile Tătarului, Munții Bucegi - o rezervație naturală din județul Prahova
Cheile Tătarului, Munții Gutâi - o rezervație naturală din județul Maramureș